Иржи Веселый (; родился 10 июля 1993 года в Пршибраме, Чехия) — чешский теннисист; победитель четырёх турниров ATP (два — в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса (2013) в составе национальной сборной Чехии; победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2011); победитель одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2011); чемпион I юношеских Олимпийских игр в парном разряде; бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге.

Общая информация 
Иржи — один из трёх детей Ирэны Веселой и Иржи-старшего; у него есть две сестры — Анета и Наталья. Отец семейства также играет в теннис, ныне тренируя, а мать — менеджер в обувной компании.

Иржи-младший в теннисе с четырёх лет, впервые попробовав управляться с ракеткой после наблюдений за отцом. Лучший элемент игры Веселого — подача, любимые покрытия — грунт и хард. Фитнес-тренер — Йозеф Иванько.

Спортивная карьера

Начало карьеры 

Юниорские годы
Чех был весьма успешен в старшем юниорском туре, отметившись несколькими финалами и титулами на крупных турнирах как в одиночном, так и в парном разряде. Проведя свои первые матчи на подобном уровне в 2007 году Веселый потратил около двух лет на набор достаточно опыта и стабильности, чтобы дебютировать на турнирах Большого шлема и постепенно стать одним из лидеров юниорского тура. В 2009 году Иржи в составе команды Чехии смог стать третьим в юниорском Кубке Дэвиса, уступив в полуфинале австралийцам с Люком Сэвиллом. Год спустя он регулярно играл на поздних стадиях турниров высших категорий: дойдя до финалов одиночных соревнований в Порту-Алегри и Милане, выиграв парный турнир юношеской Олимпиады и доиграв до финала на юниорском Открытом чемпионате США. В январе 2011 года в возрасте 17-ти лет он смог стать первой ракеткой мира в юниорском теннисе. В 2011 году пришла пора более крупных побед: на Открытом чемпионате Австралии Веселому покорился одиночный и парный приз, а следующие несколько месяцев принесли парный финал Уимблдона и одиночный финал Открытого чемпионата США. В конце октября того года чех завершил свою юниорскую карьеру, став абсолютным чемпионом ещё одного турнира высшей категории — в Осаке.

Начало взрослой карьеры
Параллельно с выходом на пик результатов в юниорских соревнованиях стартовала и взрослая карьера Иржи: весной 2009 года он несколько раз неудачно пытался преодолеть квалификацию на турнирах серии «фьючерс» и на домашнем «челленджере» в Простеёве. Набирая с течением времени опыт в игре с более квалифицированными оппонентами, Веселый стал постепенно улучшать свои результаты в протуре и к концу 2010 года заработал свои первый парный финал на «фьючерсах», а в мае следующего года завоевал и свой первый одиночный титул на этом уровне. В 2012 году Веселый сосредоточился на выступлениях во взрослом туре, что позволило заметно улучшить стабильность своих выступлений: сразу шесть финалов (и пять побед в них) на «фьючерсах» подняли его в топ-300 одиночной классификации, а в паре удалось заработать первый финал на «челленджерах»: вместе с Романом Ебавым он добрался до титульного матча в Остраве.

В 2013 году успешные выступления на соревнованиях продолжились. Не слишком большое число сильных спортсменов в национальном теннисе в период начала карьеры Иржи позволило ему достаточно рано провести свои первые матчи за Чехию в Кубке Дэвиса: уже в 19 лет в феврале 2013 года он впервые попробовал себя в этом соревновании, сыграв в матче не имевшем турнирного значения встречи против сборной Швейцарии. Постепенно растущий рейтинг позволяет чаще участвовать на более статусных соревнованиях серии «челленджер», где в апреле чех завоевал первый одиночный титул, взяв в Мерсине верх в титульном матче против Симона Гройля. До конца года Веселый выиграл ещё два титула на «челленджерах», а в конце мая впервые пробился в основу соревнования серии Большого шлема, пройдя отбор на Ролан Гаррос. К концу августа успехи Иржи на «челленджерах» достигли такой стадии, что на Открытом чемпионате США ему уже не требуется играть квалификацию. Параллельно постепенно улучшаются и парные результаты: Иржи впервые принимает участие на этом турнире Большого шлема в основной сетке в мужском парном разряде. В рейтинге он впервые вошёл в топ-100.

В 2014 году в календаре Веселого появляется все больше турниров основной серии ассоциации, где он всё чаще проходит несколько кругов: так в марте на крупном турнире в Индиан-Уэллсе он пробился в третий раунд, а несколько месяцев спустя — в Дюссельдорфе — прошёл в полуфинал. После поражения во втором раунде Открытого чемпионата Франции он дважды в Чехии смог сыграть в финале «челленджеров» и в одном из них взял титул. В июне чех неплохо проявил себя на Уимблдоне впервые сыграв в третьем раунде турнира Большого шлема. Во втором раунде он смог переиграть сильного француза Гаэля Монфиса в пяти сетах. В октябре в парном разряде он выиграл первый титул в Мировом туре. Вместе с Франтишеком Чермаком он стал сильнейшим на турнире в Москве.

2015—2018 (первый одиночный титул в туре и попадание в топ-40) 

В 2015 году на втором турнире сезона — в Окленде — Веселый, пройдя квалификационный отбор, впервые пробился в титульный матч, где сходу одержал победу над Адрианом Маннарино 6:3, 6:2. Дебютный одиночный титул в туре позволил ему впервые подняться в рейтинге в топ-40. Развить успех не получилось и Иржи выдал серию из семи поражений подряд в первых раундах. Лишь в апреле на турнире в Касабланке он смог выиграть первый матч и в целом дойти до полуфинала, в котором проиграл Даниэлю Химено Траверу. Через две недели также в полуфинале турнира в Бухаресте Веселый берёт реванш у испанца, однако в финале уступил его соотечественнику Гильермо Гарсие Лопесу. Этот результат позволил Веселому подняться на самое высокое в карьере — 35-е место одиночного рейтинга. В июне он второй год подряд выиграл «челленджер» в Простеёве. На Уимблдоне Веселый вылетел во втором раунде, а на Открытом чемпионате США доиграл до третьего раунда. Осенью он смог выйти в один четвертьфинал на турнире в Шэньчжэне.

В 2016 году первые заметные результаты пришли с началом грунтового отрезка сезона весной. В апреле на турнире в Марракеше удалось выйти в полуфинал. После этого чех отправился на Мастерс в Монте-Карло, где во втором раунде сенсационно смог обыграть № 1 в мире Новака Джоковича (6:4, 2:6, 6:4). Это дебютная победа Иржи не только над первой ракеткой мира, но и над игроком из топ-10 в целом. Развить успех не получилось и в третьем раунде чех проиграл Гаэлю Монфису. На турнире в Стамбуле он дошёл до четвертьфинала, а через некоторое время на Ролан Гаррос проиграл во втором раунде. На Уимблдоне 2016 года Веселый показал свой лучший результат на Больших шлемах. Во втором раунде ему удалось пройти № 8 в мире на тот момент Доминика Тима, обыграв его на трёх тай-брейках. После этого он выиграл ещё один матч и в четвёртом раунде в пяти сетах проиграл чеху Томашу Бердыху. Выступление на Уимблдоне позволило вернуться в рейтинге в топ-50. На Открытом чемпионате США он проиграл во втором раунде, а осенью один раз вышел в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне.

В январе 2017 года Веселый пробился в четвертьфинал турнира в Окленде. В апреле смог сыграть в полуфинале турнира в Марракеше. В начале мая на турнире в Стамбуле Веселый выиграл второй парный титул в туре, став победителем в паре с Романом Ебавым. На Открытом чемпионате Франции он доиграл до третьего раунда в одиночках и впервые в карьере на Больших шлемах в парах. После поражения на Ролан Гаррос он сыграл на «челленджере» в Простеёве и смог победить. После поражения во втором раунде Уимблдона чех сыграл в 1/4 финала на грунте турниров в Умаге и Гамбурге. 

В начале сезона 2018 года на турнире в Окленде Иржи дошёл до четвертьфинала, где уступил испанцу Роберто Баутисте. На Открытом чемпионате Австралии он проиграл во втором раунде. В начале мая Веселому удалось выйти в четвертьфинал на турнире в Стамбуле. После вылета в первом раунде Ролан Гаррос он потерял место в топ-100 мирового рейтинга. В конце июня на траве турнира в Антальи удалось выйти в полуфинал и вернуть себе место в первой сотне. После этого Веселый неплохо сыграл на Уимблдоне, сумев во второй раз в карьере доиграть до четвёртого раунда. На своём пути он переиграл Флориана Майера, Фабио Фоньини и Диего Шварцмана, а в борьбе за четвертьфинал проиграл Рафаэлю Надалю в трёх сетах. После Уимблдона Веселый в альянсе с Ебавым смог выйти в парный финал соревнований в Умаге.

2019—2022 

Долгое время Веселый не показывал сильных результатов, в основном туре на его счету только один четвертьфинал в Марракеше в апреле 2019 года и к маю он опять покинул топ-100. В июле Иржи успешно прошёл через квалификацию на Уимблдонский турнир. В первом раунде он смог преподнести сюрприз и  обыграть пятую ракетку мира Александра Зверева (4:6, 6:3, 6:2, 7:5). Затем он победил Пабло Куэваса и вышел в третий раунд, где проиграл в четырёх сетах французу Бенуа Перу. На Открытом чемпионате США он также смог преодолеть квалификационный отбор и в основной сетке проиграл в первом раунде Ричарду Беранкису в пяти сетах. В ноябре Веселый выиграл «челленджер» в Эккентале. 

В феврале 2020 года Веселый смог выиграть свой второй одиночный титул в основном туре. Он стал чемпионом турнира в Пуне, обграв в финале белоруса Егора Герасимова со счётом 7:6, 5:7, 6:3. Победа на турнире позволила чеху вновь вернуть себе место в топ-100. Со 107-й позиции он поднялся сразу на 72-ю. После паузы в сезоне он на Открытом чемпионате США проиграл на старте, а на кортах Ролан Гаррос во втором раунде. В октябре Веселый отметился в 1/4 финала турнира на Сардинии.

В феврале 2021 года на разминочном перед первым в году Большим шлемом турнире в Мельбурне Веселый смог выиграть три матча и пройти в четвертьфинал. Открытый чемпионат Австралии завершился для него во втором раунде. Результаты по ходу сезона оставались не слишком сильными и на оставшихся Больших шлемах он до второго раунда доиграл только на Уимблдоне. Осенью он активно набирал форму на турнирах младшей серии «челленджер» и смог выиграть один из них во Франции.

На турнире в Пуне 2022 года Веселый доиграл до четвертьфинала и, лишившись рейтинговых очков за победу двухлетней давности, потерял место в первой сотни рейтинга. Но вскоре Веселый смог вернуть былые позиции. Он провёл отличный для себя турнир на соревновании в Дубае в последнюю неделю февраля. На турнир он вынуждено пробивался через два раунда квалификации и уже в первом раунде нанёс поражение известному теннисисту из Хорватии Марину Чиличу. Затем он победил крепкого испанца Роберто Баутисту. В четвертьфинале он сразился с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и смог его обыграть со счётом 6:4, 7:6. Это второй матч между Веселым и Джоковичем и чех может похвастаться тем, что оба раза обыграл знаменитого серба и оба раза тот был в статусе первого в мире. В полуфинале Иржи в трёх сетах с тай-брейками переиграл Дениса Шаповалова из Канады. В финале он сыграл против россиянина Андрея Рублёва и проиграл со счётом 3:6, 4:6. После хорошей игры в Дубае Иржи поднялся в рейтинге на 74-е место.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (4)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (22)

Победы (17) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров ATP в парном разряде (3)

Победы (2)

Поражения (1)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (10)

Победы (6)

Поражения (4)

Финалы командных турниров (1)

Победы (1)

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Чехии
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде среди юношей
Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде среди юношей
Обладатели Кубка Дэвиса